Саффи:

 «Саффи» —  новелла Мора Йокаи.
 «Саффи» — мультфильм совместного производства Венгрии, Канады и ФРГ, 1985 год.
 Саффи, Аурелио (1819—1890) — итальянский политик, видный деятель Рисорджименто.
 Саффи — главная площадь в сердце города Форли на севере Италии.